

Patronymes 
 Alice Calhoun, actrice américaine ;
 Barney Calhoun, personnage de jeu vidéo ;
 Charles E. Calhoun, nom sous lequel Jesse Stone (1901-1999), auteur et compositeur de jazz américain, a écrit plusieurs tubes de rock 'n' roll ;
 Dave Calhoun (né 1957), homme d'affaires américain, PDG de Boeing depuis janvier 2020.
 Eddie Calhoun (1921-1994), contrebassiste de jazz américain ;
 James S. Calhoun (1802-1852), gouverneur du territoire du Nouveau-Mexique ;
 John B. Calhoun, éthologue ;
 John Caldwell Calhoun (1782-1850), vice-président des États-Unis d'Amérique et théoricien politique ;
 Kole Calhoun (1987-), joueur de baseball américain ;
 Lee Calhoun (1933-1989), sprinteur américain ;
 Rory Calhoun (1922-1999), acteur, producteur, scénariste américain ;
 
  (1796–1865), homme politique américain ;
  (1848–1916), avocat et diplomate américain ;
  (1884–1963), amiral américain ;
 William Calhoun (fl. 1913–1925), acteur américain ;
  (1890–1955), joueur américain de baseball ;
 William Calhoun (né en 1927), joueur américain de basket-ball ;
  (1934–1989), lutteur américain ;
 William Calhoun (né en 1964), batteur américain, membre du groupe Living Color ;
 William Calhoun (né en 1970), rappeur et acteur américain.
 Willie Calhoun (1994-), joueur de baseball américain.

Toponymes 
Nommés d'après John Caldwell Calhoun :
 , différents comtés des États-Unis ;
 Lac Calhoun, un lac du Minnesota.

 Calhoun (Géorgie)
 Calhoun (Illinois)
 Calhoun (Kentucky)
 Calhoun (Louisiane)
 Calhoun (Missouri)
 Calhoun (Caroline du Sud)
 Calhoun (Tennessee)

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais